Egipatska revolucija 1919.
Egipatska revolucija 1952.
Egipatska revolucija 2011.